Уве Амплер (; род.  в Цербсте, ГДР) — бывший немецкий шоссейный велогонщик. Олимпийский чемпион 1988 года в командной гонке. Чемпион мира 1986 года среди любителей. Победитель ряда любительских многодневных гонок. Отец Уве Клаус Амплер также был известным велогонщиком.

Достижения 

1983
 1-й  Тур Туниса
 1-й Этапы 1b, 2b & 10
 1-й Этап 1 Тур Словакии
 2-й Тур ГДР
 1-й Этап 1
 2-й Тур Тюрингии
1984
 1-й  Чемпионат ГДР
 1-й Пролог & Этапы 2, 5 Тур Западной Эно
1985
 1-й  Тур Нижней Саксонии
 1-й  Тур Тюрингии
 1-й Пролог & Этапы 1, 3, 4
 1-й  Тур Западной Эно
 1-й Этапы 3 & 4
 Тур ГДР
 1-й  Горная классификация
 1-й Пролог & Этап 2
 3-й Велогонка Мира
 1-й Этап 4
1986
 Чемпионат мира
 1-й  Групповая любител. гонка
 3-й  Командная гонка
 1-й  Тур Тюрингии
 1-й Этапы 1 & 5
 1-й  Тур ГДР
 1-й Этапы 2, 4 & 7
 1-й  Тур Саксонии
 1-й Этап 4
 1-й Пролог Велогонка Мира
 3-й Тур Воклюза
 1-й Этап 1
1987
 1-й  Чемпионат ГДР
 1-й  Велогонка Мира
 1-й Этапы 8, 9 & 10
 1-й  Тур Тюрингии
 1-й Этап 4
 1-й  Тур ГДР
 1-й Пролог & Этапы 7, 8
 1-й Пролог & Этап 7 Тур Западной Эно
 2-й Тур Воклюза
 1-й Пролог
1988
 1-й  Олимпийские игры в командной гонке
 1-й  Велогонка Мира
 1-й Пролог & Этап 6
 1-й Этап 1 & 4 Тур Тюрингии
 1-й Этап 8 Гран-при Вильгельма Телля
 1-й Этап 6 Тур Луара и Шера
1989
 1-й  Велогонка Мира
 1-й Этапы 9 & 11
 1-й  Тур Саксонии
 1-й Этапы 4 & 6
 1-й  Тур ГДР
 1-й Пролог & Этап 8
 1-й Этап 4 Круг Сарты
1990
 1-й Этап 10 Тур Швейцарии
 1-й Этап 4 Неделя Каталонии
 9-й Вуэльта Испании
1991
 1-й Этап 7 Париж — Ницца
 6-й Тур Романдии
 8-й Эшборн — Франкфурт
1992
 1-й Гран-при Аргау
1993
 5-й Тур Страны Басков
1998
 1-й  Велогонка Мира
1999
 1-й Этап 2 Тур Саксонии
 1-й Этап 5 Джиро дель Капо
 10-й Тур Лангкави

Статистика выступлений

Гранд-туры

Ссылки 
 Амплер, Уве на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Германии
Велогонщики ГДР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по шоссейным велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1988 года